Varijano ima više značenja:
 Varijano (Alesandrija)
 Varijano (Pjačenca)
 Varijano (Udine)